Гомоля́ко — фамилия:

 Гомоляко, Сергей Юрьевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Гомоляко, Юрий Петрович (1947—2020) — советский хоккеист.

См. также 
 Гомоляка